SLC9A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 815 амінокислот, а молекулярна маса — 90 763.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт натрію, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну, іоном натрію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки